

Codici 
 PBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Grider Field, Pine Bluff, Stati Uniti

Sigle 
 PBF – Play by Forum: modalità di Gioco di Ruolo simili al play by mail ma giocata sfruttando un forum come mezzo